Lindeskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lindeskov (Boeslunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Boeslunde Sogn, Slagelse Kommune
 Lindeskov (Ellested Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ellested Sogn, Nyborg Kommune
 Lindeskov (Godsted Sogn) – en bebyggelse i Godsted Sogn, Guldborgsund Kommune
 Lindeskov (Idestrup Sogn) – et areal og en bebyggelse i Idestrup Sogn, Guldborgsund Kommune
 Lindeskov (Nordfyns Kommune) – en bebyggelse i Skeby Sogn og Østrup Sogn – Nordfyns Kommune
 Lindeskov (Nørre Lyndelse Sogn) – en bebyggelse i Nørre Lyndelse Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Lindeskov (Rø Sogn) – en bebyggelse i Rø Sogn, Bornholms Regionskommune